Das Radrennen Paris–Roubaix 2017 in der 115. Austragung dieses Radsportklassikers fand am Sonntag, den 9. April 2017, statt. Es wurde in Compiègne gestartet und endete nach 257 Kilometer in Roubaix. Zudem war das Rennen Teil der UCI WorldTour 2017 und war dort das 15. von 37 Rennen.

Diese Austragung ging als das schnellste Paris–Roubaix in der Geschichte ein. Das Stundenmittel betrug 45,204 km/h. Der bestehende Geschwindigkeitsrekord stammte aus dem Jahre 1964 mit 45,129 km/h, gefahren von Peter Post. Olympiasieger Greg Van Avermaet geriet nach einem Sturz früh in Rückstand, konnte aber wieder zur Spitze aufschließen und sich 30 Kilometer vor dem Ziel mit einer fünfköpfigen Spitzengruppe lösen, deren Sprint er gewann.

Der italienische Fahrer Andrea Guardini gab frühzeitig das Rennen auf und fuhr eine „Abkürzung“ nach Roubaix über den Standstreifen der Autobahn. Dort wurde er von der Polizei entdeckt, die ihn mit ihrem Wagen zu ihrer Wache brachte. Dort konnte er im Fernsehen das Ende des Rennens anschauen.

Teilnehmende Mannschaften

Rennergebnis

Weblinks 

 Offizielle Website (englisch)

Einzelnachweise 

Radrennen 2017
2017